Adam Kreek ur. 1980 kanadyjski wioślarz
 Aleksander Kreek 1914-1977 estoński lekkoatleta
 Ardo Kreek ur. 1986 estoński siatkarz